Rugby har flere betydninger:
 Rugby – en samlebetegnelse for flere næsten identiske boldspil
 Rugby union – en udgave af rugby
 Rugby League – en anden udgave af rugby
 Rugby, England – en by i England
 Rugby School – en skole i Rugby, England
 Rugby, North Dakota – en by i North Dakota, USA